Die Bezeichnung Mitchella bezieht sich auf:

 den Asteroid des Hauptgürtels (1455) Mitchella
 die Pflanzengattung Mitchella